Гимала́йские субтропи́ческие широколи́ственные леса́ — экорегион в Индии, Непале, Бутане и Пакистане.

Описание 
Экорегион занимает площадь 38200 квадратных километров. Он расположен в узкой полосе центральной части Гималаев на высоте от 500 до 1000 метров. На более низкой высоте субтропические широколиственные леса граничат с саваннами и лугами Тераи-Дуара. На высоте более 1000 метров широколиственные леса сменяются гималайскими субтропическими сосновыми лесами.

Флора 
Экорегион является средой обитания широкого спектра растительных сообществ, что обусловлено его сложным рельефом, многообразием почв, а также изменением годового количества осадков от сухого запада к более влажному востоку. Его географическое положение — южные склоны Гималаев — позволяет сочетаться на его территории флоре и фауне индомалайской зоны и палеарктики. Основные типы лесов включают заросли кустарников рода , субтропические сухие вечнозеленые леса , сухие леса  и влажные смешанные лиственные леса.

Фауна 
Некоторые млекопитающие этого региона находятся под угрозой исчезновения, в том числе , , , , , ,  и . Редкий  обитает в восточной части экорегиона в восточногималайских лиственных лесах.

В экорегионе обитает 340 видов птиц, включая 1 эндемичный вид — .

Охрана природы 
Примерно 7 % площади экорегиона расположено в пределах охраняемых территорий, в том числе Sohagabarwa и Валмики-Нагар в Индии, , национальный парк Читван и  в Непале, Королевский Национальный парк Манас, Кхалинг и Пхибсу в Бутане.

См. также 
 Экологические регионы Бутана

Ссылки 
 Himalayan subtropical broadleaf forests (World Wildlife Fund)

Лесные экорегионы
Экорегионы Бутана
Экорегионы Индии
Экорегионы Непала
Экорегионы Пакистана